A Stockholmban megrendezett 1912. évi nyári olimpiai játékokon a férfi egyéni párbajtőrvívás egyike volt az 5 vívószámnak. 93 induló volt 15 nemzetből a versenyen.

Eredmény

Első kör

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Források
Adatok

Vívás az 1912. évi nyári olimpiai játékokon